Beleg van Syracuse (415-413 v.Chr.) of Siciliaanse Expeditie
Beleg van Syracuse (397 v.Chr.)
Beleg van Syracuse (343 v.Chr.)
Beleg van Syracuse (311–309 v.Chr.)
Beleg van Syracuse (278 v.Chr.)
Beleg van Syracuse (214-212 v.Chr.)
Beleg van Syracuse (827-828)
Beleg van Syracuse (868)
Beleg van Syracuse (877-878)